Сфе́ра:
 Сфера — замкнутая поверхность, все точки которой равноудалены от центра; поверхность шара.
 Сфера — область, пределы распространения чего-либо (см. например, сфера влияния).
 Сфера — в древнем учении о музыкально-математическом устройстве космоса (четыре сферы бытия).

Книги
 «Сфера» — фантастический роман Майкла Крайтона, 1987.
 «Сфера» — фантастический роман Дэйва Эггерса, 2013.

 Фильмы
 «Сфера» — кинофильм, 1998, США, реж. Барри Левинсон. По роману М. Крайтона.
 «Сфера» — фильм 2017 года режиссёра Джеймса Понсольдта, по роману Дэйва Эггерса.

 Компьютерные онлайн-игры
 «Сфера» — российская MMORPG, запущенная в 2003 году.
 «Сфера 2: Арена» — российская MMORPG, закрыта в 2012 году.

 Космические аппараты
 «Сфера» — серия советских геодезических ИСЗ, запускавшихся в 1968—1978 годах.
 Сфера-53 — искусственный спутник Земли, запущенный с МКС в 2012 году.

 Другое
 Сфера — российская федеральная целевая программа развития космических информационных технологий на период до 2030 года.
 Сфера — российское беспроводное досмотровое устройство.
 «Сфера» — драматический театр в Москве.
 «Сфера» — скульптура в Нью-Йорке. До 11 сентября 2001 года располагалась около Всемирного торгового центра.
 ОС «МСВСфера» 
 СТШ-81 «СФЕРА» — советский защитный шлем.

См. также